Punta Alta puede hacer referencia a las siguientes acepciones:
 Punta Alta, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Punta Alta (Malvinas), cabo de la isla Gran Malvina, islas Malvinas.
 ARA Punta Alta, balizador de la clase Red.
 Punta Alta (1937), buque tanque construido en Argentina.